Modéus ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrik Modéus (* 1964), schwedischer Theologe und Bischof des lutherischen Bistums Växjö
 Martin Modéus (* 1962), schwedischer Bischof